Бежария () — род цветковых растений семейства Вересковые (триба Phyllodoceae), распространённый в тропических и субтропических районах Америки.

Название 
Испанский ботаник Хосе Селестино Мутис, обнаруживший в 1767 году в Колумбии это растение и давший в 1771 году его научное описание, назвал род в честь профессора медицины Хосе Бехара () из города Кадис (Испания), жившего в XVIII веке.

Ботаническое описание 
Представители рода — кустарники и деревья (могут достигать в высоту 15 м). Внешне растения похожи на представителей рода Рододендрон.

Стебли бежарии — прямостоячие, листья — очередные, имеющие черешок. Соцветия 2-5-цветковые (кистевидные или зонтиковидные), хотя иногда встречаются и одиночные цветки. Цветки обычно пурпурные (реже розовые), двуполые, радиально-симметричные, имеющие от 5 до 7 раздельных лепестков (примечательно, что форма венчика существенно варьирует от вида к виду, и он может быть колокольчатым, колесовидным, трубчатым, шаровидным или же воронковидным). Число тычинок — от 10 до 14. Пыльники без ости (при этом они имеют хорошо развитый эндотеций; в семействе Вересковые это характерно также для рода Энкиантус, а у подавляющего большинства других представителей семейства эндотеций вообще отсутствует). Завязь 5-7-гнёздная. Плоды продолговатые; семян насчитывается примерно от 100 до 300, они имеют форму продолговатых эллипсоидов.

В отличие от подавляющего большинства видов семейства Вересковые, у цветков бежарии отсутствует нектарный диск: нектар в них вырабатывается внутренней стенкой чашечки. Этот нектар — весьма клейкий, за что цветки бежарии называют «смоляными», а также «мухоловами»: мелкие мушки, привлечённые наличием нектара, приклеиваются к цветку.

За красивые цветки бежарию называют «розой Анд». Долгое время род рассматривали как один из наиболее примитивных родов в семействе Вересковые; данный вывод был сделан на основе морфологического анализа, однако выполненные в начале XXI века молекулярно-филогенетические исследования показали, что в плане филогении дело обстоит не так (см. раздел «Систематическое положение»).

Распространение 

Естественный ареал рода — от юго-восточной части США, Кубы и Центральной Мексики на севере до Боливии на юге. При этом 4 (, ,  и ) из 15 видов, входящих в состав данного рода, имеют в указанном ареале широкое распространение (в частности, ареал B. aestuans простирается от Мексики до Боливии), а остальные 11 видов рассматриваются как эндемики; среди последних — , единственный вид, произрастающий на территории США (Алабама, Джорджия, Флорида, Южная Каролина).

Систематическое положение 
По современным представлениям, род Bejaria входит в подсемейство  (Ericoideae) семейства . В системе цветковых растений А. Л. Тахтаджяна (1987) данный род входил в отдельную трибу Bejarieae, позднее пополненную родами Bryanthus и Ledothamnus; затем, однако, в соответствии с данными молекулярно-филогенетических исследований, подкреплёнными результатами палинологического анализа, трибу Bejarieae упразднили, а род Bejaria передали в состав трибы , где он, впрочем, занимает наиболее обособленное положение. Филогенетические связи между родами этой последней трибы можно представить следующей кладограммой:

Приведённая кладограмма построена на основе молекулярных данных. Однако обособленность рода Bejaria подтверждается и анализом морфологии пыльцевых зёрен: у бежарии они не слишком напоминают зёрна других членов трибы Phyllodoceae, проявляя большее сходство с пыльцевыми зёрнами некоторых видов рода Rhododendron (что, впрочем, может быть проявлением конвергентной эволюции).

Виды 
В настоящее время в составе рода выделяют 15 признанных видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам проведённого в 2008 году К. М. Буш и К. А. Крон молекулярно-филогенетического исследования, охватившего 10 из 15 видов бежарии, филогенетические связи между обследованными видами можно представить следующей кладограммой (отметим, что обособленное положение вида B. racemosa среди других видов бежарии было выявлено и в ходе морфологического анализа всех 15 видов, выполненного в 1984 году ):

Практическое применение 
Некоторые виды бежарии применяются в народной медицине стран Андского региона. В Перу B. aestuans применяют для борьбы с инфекционными заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, а B. cinnamomea (вид, в настоящее время синонимизированный с видом B. resinosa) используют как вагинальный антисептик и при нарушениях менструального цикла. B. resinosa в Колумбии применяют для заживления ран, как слабительное и для предотвращения инфаркта миокарда, а в Эквадоре этническая группа  использует это растение для решения проблем с нервной системой, заживления ран, лечения воспалительных процессов в гениталиях, а также заболеваний печени и онкологических заболеваний. В настоящее время онкологи изучают возможности использования обнаруженной в данном растении урсоловой кислоты с её хорошо известными антимикробными, гепатопротекторными, антивоспалительными, антивирусными, цитотоксическими свойствами и способностью ингибировать ангиогенез для лечения ряда разновидностей рака.

Примечания

Ссылки 
 Описание рода и видов на сайте Нью-Йоркского ботанического сада 

Вересковые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей